«Dear Prudence» () — песня The Beatles из «Белого альбома», написанная Джоном Ленноном.

История создания 
Прототип героини песни — Пруденс Фэрроу, сестра актрисы Мии Фэрроу; The Beatles учились вместе с ней йоге в Индии. Пруденс часто так увлекалась медитацией, что почти не выходила из дома погулять с приятелями, несмотря на все их просьбы. Поэтому Леннон и написал песню «Dear Prudence», в которой упрашивал героиню «выйти на улицу поиграть» (). По его словам, Пруденс «запиралась в доме порой на три недели, пытаясь достичь духовного мира быстрее всех». И сама она это подтверждала: «Я, едва доев обед, мчалась назад к себе в комнату, а Джон, Джордж и Пол уходили гулять и болтать… Они серьёзно относились к йоге, просто не так фанатично, как я».

Ещё в Индии Леннон спел Фэрроу сочинённую им песню. Пруденс была, по её собственным словам, польщена: «Это было прекрасное произведение». Особенно она отметила незамысловатый, но поэтичный текст: «Солнце встало, небо синеет; всё это красиво, и ты тоже, дорогая Пруденс» ().

Запись 
Песня была записана в Лондоне с 28 по 30 августа 1968 года. В первый день были записаны вокалы, гитарные партии Леннона и Харрисона, а также партия ударных, которую вместо временно ушедшего из группы Ринго Старра играл Маккартни. На следующий день Маккартни записал партию бас-гитары, а Леннон добавил эффект эха в свой вокал. Последними были записаны партии фортепьяно и флюгельгорна (обе исполнил Маккартни).

В альбоме композиция стала второй, поэтому её начало смешалось с рёвом двигателей самолёта, завершающим предыдущую песню («Back in the U.S.S.R.»).

По радио «Dear Prudence» впервые была исполнена в ноябре—декабре того же года.

Участники записи 
В записи песни принимали участие:
 Джон Леннон — ведущий вокал, гитара
 Пол Маккартни — вокал, ударная установка, тамбурин, фортепьяно, флюгельгорн, ковбелл, хлопки в ладоши
 Джордж Харрисон — вокал, гитара
 Мэл Эванс — вокал, хлопки в ладоши
 Джек Ломэкс — вокал, хлопки в ладоши
 Джон Маккартни — вокал, хлопки в ладоши

Кавер-версии 
У песни есть следующие кавер-версии:

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином